KGD steht für:

 den IATA-Code des Flughafens Kaliningrad in Chrabrowo
 die Konzert- und Gastspieldirektion der DDR
 die Konferenz für Geschichtsdidaktik
 Known Good Die, ein geprüftes mikroelektronisches Bauelement
Kurdische Gemeinde Deutschland, ein Dachverband kurdischer Organisationen in Deutschland
 Kurz geratener Dipol, eine stark verkürzte Antenne aus zwei Serienschwingkreisen mit strahlendem Rohr-Kondensator.

KGD